Панкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Панкино — село в Пронском районе Рязанской области.
 Панкино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.